Дэвид Торнтон (David Thornton) (род. 12 июня 1953) — американский актёр.

Биография 
Дэвид Торнтон родился 12 июня 1953 в США.

Отец Торнтона, доктор Роберт Дональд Торнтон, специалист по творчеству шотландского поэта Роберта Бёрнса, преподавал английский язык в Гарвардском университете в течение 45 лет. Дэвид Торнтон окончил Гамильтон колледж и Йельскую школу драмы, учился в студии киноактёра Ли Страсберга.

В 1991 году он женился на певице и авторе песен Синди Лопер, с которой познакомился на съёмках фильма «На старт, пошли». 17 ноября 1997 года у них родился сын Деклин Уоллес Торнтон .

Фильмография

Примечания